Här är världen se den vakna är en psalmtext skriven av Ylva Eggehorn 1988. Musiken är komponerad av Sven-Erik Bäck samma år.

Publicerad i
Psalmer i 90-talet som nr 856

Svenska psalmer
Sånger 1998